Зо́ряна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зоряна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Жмеринка.
 Зоряна вулиця — вулиця у місті Іллінці, Вінницької області
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
 Зоряна вулиця — вулиця у Подільському районі (Біличе поле);
 Зоряна вулиця — вулиця у Солом'янському районі (с-ще Жуляни).
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Львів.
 У місті Одеса:
 Зоряна вулиця — вулиця у Київському районі;
 Зоряна вулиця — вулиця у Суворовському районі.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Зоряна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Зоряна вулиця — вулиця у місті Черкаси

Вулиці